TEH steht für:
 TEH, Unicode-Name des arabischen Buchstabens Tā'
 Tempelhof Airways, ICAO-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Tetlin, IATA-Code des Flughafens in Arkansas, USA
 Traditionelle Europäische Heilkunde, siehe Traditionelle Europäische Medizin

Teh ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Darren Teh (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Katherine Swee Phek Teh, malaysische Badmintonspielerin
 Teh Kew San, malaysischer Badmintonspieler
 Teh Min Jie (* 1996), malaysische Squashspielerin

Siehe auch:
 Teh als häufiger (absichtlicher) Tippfehler des englischen bestimmten Artikels "The" innerhalb der Netzkultur

TEH